Ana Konjuh era la detentrice del titolo ma ha deciso di abbandonare i tornei juniores a partire dal 2014.

Elizaveta Kuličkova ha sconfitto in finale Jana Fett per 6-2, 6-1.

Teste di serie

  Varvara Flink (secondo turno)
  Ivana Đorović (quarti di finale)
  Anhelina Kalinina (secondo turno)
  Elizaveta Kuličkova (campionessa)
  Xu Shilin (secondo turno)
  Jeļena Ostapenko (quarti di finale)
  Sun Ziyue (semifinale)
  Nina Stojanović (primo turno)

  Katie Boulter (terzo turno) 
  Anastasiya Komardina (quarti di finale) 
  You Xiaodi (primo turno) 
  Priscilla Hon (primo turno) 
  Sara Tomic (primo turno) 
  Katrine Steffensen (secondo turno) 
  Fiona Ferro (terzo turno) 
  Fanny Stollár (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2014